Лисинян — фамилия. Известные носители:
 Лисинян, Виктор Богданович (1896—1971) — советский генерал-майор, участник Великой Отечественной войны.
 Лисинян, Люсик Артемьевна (1897—1917) — революционерка.